Ту́полев — русская фамилия.

Известные носители 
 Туполев, Алексей Андреевич (1925—2001) — советский авиаконструктор, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда; сын А. Н. Туполева.
 Туполев, Андрей Николаевич (1888—1972) — советский авиаконструктор, академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда.

Другое 
 КБ Туполев — конструкторское бюро, в настоящее время входит в состав ОАО «Туполев».